Sik – miasto w Algierii
 Sik – rzeka w Rosji